SDSM peut signifier:
Union sociale-démocrate de Macédoine
Société dauphinoise de secours en montagne